Лео́н Леенхо́фф (; 29 января 1852, Париж — 1927, Бижу, окрестности Вернона) — был моделью на многих полотнах Эдуара Мане.

Жизнеописание 

Леон Леенхофф был сыном Сюзанны Леенхофф, бывшей в то время учительницей фортепиано и позднее женой Эдуара Мане. Сюзанна Леенхофф уроженка Голландии, указала при рождении Леона в качестве его отца некого Коэла, о котором более ничего не известно. Эдуар Мане был крёстным отцом ребенка. Сюзанна и Леон жили под одной крышей с братьями Сюзанны — скульптором Фердинандом Леенхоффом и художником Рудольфом Леенхоффом — и бабушкой Сюзанны. Эдуар Мане женился на Сюзанне спустя 11 лет, через год после смерти своего отца Огюста Мане. Леон был представлен семье художника и парижскому обществу как младший брат Сюзанны. Многие исследователи полагают, что отцом ребёнка на самом деле был Эдуар Мане.

Леон вырос в семье Мане и поначалу работал в банке отца Эдгара Дега. В 1881 году Леон Леенхофф открыл собственный банк, но столкнулся с финансовыми проблемами и был вынужден вскоре закрыть дело. Когда Эдуард Мане из-за болезни оказался прикованным к постели, Леон ухаживал за своим крестным отцом. После скоропостижной смерти Эдуара Мане Леон помогал в организации большой выставки памяти Эдуара Мане. Леон был свидетелем всего происходящего и помогал биографам Мане в идентификации его полотен и предоставлял важную информацию относительно истории создания картин.

Позднее Леон Леенхофф открыл магазин рыболовецких принадлежностей и жил вместе с матерью до самой её смерти в 1906 году. После этого он взял себе имя Леон Коэла и женился в возрасте 54 лет на женщине по фамилии Фантилльон. Уйдя на покой, он провёл последние годы жизни в Нормандии, где и умер в 1927 году, не оставив наследников.

Галерея 
Леон Леенхофф изображен на семнадцати полотнах Эдуара Мане.

Примечания

Литература 
 Otto Friedrich: Edouard Manet und das Paris seiner Zeit  Kiepenheuer & Witsch 1994 ISBN 3-462-02366-7
 Nancy Locke: Manet and the Family Romance  Princeton University Press 2001 ISBN 0-691-05060-0
 Gotthard Jedlicka: Manet  Zürich 1941
 Werner Hofmann: Édouard Manet Das Frühstück im Atelier  Fischer Taschenbuch 1998 ISBN 3-596-23908-7
 James Cuno: Manet Manet  Dumont Verlag 2005 ISBN 3-8321-7504-0
 Adolphe Tabarant: Manet  Mercure de France 1935

Натурщики
Эдуард Мане